Raffelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbero Raffelsberger OSB (1907–1952), österreichischer Benediktinermönch, Priester und Förderer der Liturgischen Bewegung
 Ernst Raffelsberger (* 1961), österreichischer Chorleiter und Kapellmeister
 Franz Raffelsperger († 1861), österreichischer Geograph, Kartograph und Beamter
 Rudolf Raffelsberger (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter